Филадельфия Филлис в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 68 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 24
 Выигрышей: 8
 Поражений: 16
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 90
 Очков пропущено: 118

Май 

 Игр: 29
 Выигрышей: 11
 Поражений: 18
 Процент побед: 37.93
 Очков набрано: 95
 Очков пропущено: 174

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 4
 Поражений: 22
 Процент побед: 15.38
 Очков набрано: 94
 Очков пропущено: 164

Июль 

 Игр: 26
 Выигрышей: 10
 Поражений: 16
 Процент побед: 38.46
 Очков набрано: 126
 Очков пропущено: 159

Август 

 Игр: 27
 Выигрышей: 17
 Поражений: 10
 Процент побед: 62.96
 Очков набрано: 137
 Очков пропущено: 99

Сентябрь 

 Игр: 30
 Выигрышей: 18
 Поражений: 12
 Процент побед: 60
 Очков набрано: 126
 Очков пропущено: 126

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Филадельфия Филлис
МЛБ в сезоне 1997